Organ (gemeente) - een Franse gemeente
 Organ (film) - een Japanse film uit 1996
 The Organ (tijdschrift) -  een Brits muziektijdschrift
 The Organ - een Canadese indieband